Der Swiss Holiday Park ist ein Ferien- und Freizeitresort in der Schweiz. Der Park wird pro Jahr von rund 600.000 Menschen (Tages- und Urlaubsgäste) besucht.

Geschichte 
Der Ursprung des Parks liegt in der Belle Epoque. Speziell vor der Jahrhundertwende bis zum grossen Börsencrash im Jahr 1929 galt Morschach für Adelige, Industrielle, Kaufleute und Könige (z. B. Königin Victoria von Grossbritannien oder König Ludwig II. von Bayern) als ein beliebter und nobler Rückzugsort. Der Tourismus der Gemeinde am Vierwaldstättersee wurde dann schwer von der Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg getroffen.

Im Jahr 1982 wurde mit dem Ziel, an die vergangene Epoche anzuschliessen, das erste grössere Hotel Axenfels eröffnet. Es folgten dann weitere umfassende Baumassnahmen. So wurden beispielsweise in aufeinander folgenden Bauetappen der Freizeitpark, weitere Schlafmöglichkeiten und das Kongresszentrum des Parks realisiert und 1996 fertiggestellt.

Im Jahr 2002 übernahm die Schwyzer Kantonalbank die Betreibergesellschaft des Parks (Swiss Holiday Park AG). Seitdem wächst der Park kontinuierlich. Der Park gilt als einer der grössten Arbeitgeber in der Region und im Bezirk Schwyz. Der Holiday Park steht mittlerweile weniger nur als nobler Kurort im Sinne der Belle Epoque, sondern als generationsübergreifendes Freizeit-, Sport-, Wellness- und Geschäftsressort.

Übernachtungsangebot 
Der Park bietet mit 900 Betten eine Vielzahl von Übernachtungsmöglichkeiten an. Dabei können Gästen entweder in Ferienwohnungen, in Mehrbettzimmern, in einem 3-Sterne Gästehaus oder in einem 4-Sterne-Hotel übernachten.

Attraktionen (Auszug) 
Der Park bietet für Tages- und Urlaubsgäste folgende In- und Outdoor-Freizeitmöglichkeiten an: 
 Sport- und Spiel-Angebot (Outdoor Kartbahn, Minigolf-Platz, Flyingfox, Indoor Kletterwand, Bowling-Bahn, Fitnesscenter mit Gruppenkurse, Squash-, Tennis-, Badmintonfeld usw.)
 Erlebnishof namens Fronalp (Bauernhof mit Reitstunden, Stallvisite, Milchzimmer mit Milchautomat usw.)
 Erlebnisbad & Wellness-Angebot (inkl. Saunalandschaft, Spa, eine Bäderlandschaft, Erlebnisrutschen usw.)
 Essenangebot mit unterschiedlichen Gaststätten und Restaurants

Auszeichnungen (Auszug) 
 2018: Gold Award von HolidayCheck
 2018: Travellers' Choice von Tripadvisor
 2015: Milestone Excellence in Tourism Award

Betreiber 
Betrieben wurde der Swiss Holiday Park von der Swiss Holiday Park AG. Delegierter des Verwaltungsrates ist Walter Trösch.
Ab 2019 übernahm die Schweizer Reisekasse den Betrieb des Swiss Holiday Parks. Operativ wurden die Morschacher Ferien- und Freizeitanlagen bisher durch die Betriebsgesellschaft Swiss Holiday Park AG (SHP) geführt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Freizeitpark in der Schweiz
Morschach
Freizeitpark in Europa
Bauwerk im Kanton Schwyz